Свети Јевтимије може да се односи на више светитеља:
 Јевтимије Велики, хришћански светитељ (377—473).
 Јевтимије Исповедник, хришћански светитељ и мученик, епископ сардијски, страдао за време иконоборства, 840. године.
 Јевтимије Атоски, хришћански светитељ и мученик, убијен од Турака 1814. године.